79-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 79-я гвардейская стрелковая дивизия
 79-я пехотная дивизия (вермахт)
 79-я пехотная дивизия (Россия)
 79-я пехотная дивизия (США)
 79-я дивизия (Китай)
 79-я гвардейская мотострелковая дивизия

Танковые и другие дивизии
 79-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 79-я гвардейская танковая дивизия
 79-я кавалерийская дивизия (СССР)
 79-я дивизия ПВО (СССР)

См. также 
 80-я дивизия